Kalkoff ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Kalkoff (1858–1928), deutscher Reformationshistoriker
 Karl Wilhelm Kalkoff (1909–1981), deutscher Dermatologe und Hochschullehrer
 Wilfried Kalkoff (* 1939), Richter am Bundespatentgericht
 Woldemar Kalkoff (1900–1945), deutscher Jurist